Niemcy:
 Biederbach – dzielnica Wolframs-Eschenbach
 Biederbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen